«Down Under» — песня австралийской группы Men at Work, вышедшая в 1981 году вторым синглом с их дебютного альбома Business as Usual и возглавившая хит-парады нескольких стран.

Список композиций

7": CBS / BA 222891 Австралия 
 «Down Under» — 3:44
 «Crazy» — 2:34

7": CBS / A 2066 Европа 
 «Down Under» — 3:44
 «Helpless Automaton» — 3:23

12": CBS / BA 12229 Австралия / проморелиз 1986 
 «Down Under (Extended mix)» — 5:30
 «Sail to you (Extended mix)» — 5:48

Хит-парады

Примечания 

Синглы 1981 года
Песни по алфавиту
Песни 1981 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Песни на английском языке
Австралийские патриотические песни
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши